Die Orgeln der Kathedrale in Pelplin gehören zu den bedeutendsten im nördlichen Polen. Die große Orgel wurde von Carl August Buchholz 1844/1845 gebaut und hat heute 72 Register. Die Chororgel hinter einem Prospekt von 1679 wurde 2003 durch Zdzisław Mollin nach dem historischen Vorbild rekonstruiert und hat 45 Register.

Hauptorgel

Geschichte 
Die Hauptorgel wurde von 1844 bis 1845 von Carl August Buchholz aus Berlin gebaut und war eines seiner größten Bauten. Den Prospekt schuf der Bildhauer Wallbaum aus Danzig-Neufahrwasser. Die Orgel hatte 55 Register auf drei Manualen.

1908 erweiterte Bruno Goebel aus Königsberg das Instrument. 1998 fanden weitere Umbauten durch Marek Cepka statt.

Disposition 
Die Orgel hat heute 72 Register auf drei Manualen und Pedal.

 Koppeln: Super I/I, II/I, Super II/I, III/I, Super III/I, III/II, Super III/II, I/P, II/P, III/P
 Spielhilfen: 2048 freie Kombinationen
 Traktur: elektrisch

Chororgel

Geschichte 
Die Chororgel wurde von 1677 bis 1679 von Johann Georg Wolff gebaut. Sie hatte drei Manuale und etwa 45 Register.

2003 rekonstruierte Zdzisław Mollin die Orgel nach historischem Vorbild mit 42 Registern auf drei Manualen und Pedal hinter dem erhaltenen Prospekt.

Disposition 
Die Disposition der Chororgel lautet wie folgt:

 Koppeln: III/II
 Spielhilfen: Sperrventil I

Weblinks 

 Orgeln in Pelplin Organy.art, mit Dispositionen (polnisch)
 Orgel Databank: Hauptorgel (niederländisch)

Einzelnachweise 

Orgel in Polen
Orgellandschaft Westpreußen
Orgel